Mébar peut désigner :
 Mébar, une localité située dans le département de Diébougou au Burkina Faso
 Mébar-Birifor, une localité située dans le département de Gbomblora au Burkina Faso
 Mébar-Dagara, une localité située dans le département de Gbomblora au Burkina Faso